T53 peut signifier :
 Classe T 53 une classe d’ escorteurs d’escadre de la Marine nationale française ;
 Cooper T53, une formule 1 de l'écurie Cooper Car Company ;
 Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, d’après la classification internationale des maladies ;
 Lycoming T53, un turbomoteur américain ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres